Gemengd dubbel (curling) - spelvorm van curling
 Gemengd dubbel (badminton) - spelvorm van badminton
 Gemengd dubbel (tennis) - spelvorm van tennis
 Gemengd dubbel (stripreeks) - Nederlandse stripreeks
 Gemengd dubbel (televisiefilm) - Belgische film uit 1971